Сябуяха (устар. Сябу-Яха) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 61 км по левому берегу реки Хадуттэ. Длина реки составляет 41 км. Берёт начало из центрально озера группы водоёмов Сябуяхато.

Вблизи устья ширина реки составляет 12 метров, грубина — 1,5 метра; грунты песчаные. Высота устья — 4 метра нум.

Притоки 
 Емояха (слева)
 Перхотта (справа)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300063214.

Примечания 

Притоки Хадуттэ
Реки Надымского района